Il doppio del torneo di tennis Romanian Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Menno Oosting e Libor Pimek che hanno battuto in finale George Cosac e Ciprian Petre Porumb 7-6, 7-6

Teste di serie

 Menno Oosting /  Libor Pimek (campioni)
 Mikael Bauer /  Horacio de la Peña (primo turno)

 Donald Johnson /  Kent Kinnear (primo turno)
 Ronnie Båthman /  Vojtěch Flégl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Romanian Open 1993
ATP Tour 1993